O'Brien, även skrivet O'Brian, är ett irländskt efternamn.

Persiner med efternamnet O'Brien eller O'Brian
 Ambrose O'Brien
 Andy O'Brien (född 1979), irländsk fotbollsspelare
 Barbara O'Brien (född 1950), amerikansk politiker
 Brendan O'Brien
 Brendan O'Brien (röstskådespelare)
 Conan O’Brien (född 1963), amerikansk talkshowvärd
 Conor Cruise O'Brien (1917–2008), irländsk politiker, fhistoriker, och författare
 Conor J. O'Brien
 Dan O'Brien
 Dylan O'Brien (född 1991), amerikansk skådespelare
 Ed O'Brien
 Edmond O'Brien (1915–1985), amerikansk skådespelare
 Edna O'Brien (född 1930), irländsk författare
 Edward O'Brien
 Fergal O'Brien
 Flann O'Brien (1911–1966), irländsk författare
 Hugh O'Brian

 Ian O'Brien
 Jay O'Brien
 Jim O'Brien
 Joey O'Brien
 Jake O'Brien

 Kate O'Brien
 Keiko O'Brien
 Keith O'Brien

 Leah O'Brien
 Liam O'Brien
 Liam O'Brien (ishockeyspelare)

 Margaret O'Brien (född 1937), amerikansk skådespelare
 Maureen O'Brien
 Mike O'Brien
 Miles O'Brien
 Murrough O'Brien, 1:e earl av Inchiquin

 Olivia O'Brien

 Parry O'Brien
 Pat O'Brien (musiker)
 Pat O'Brien (skådespelare) (1899–1983),  amerikansk skådespelare
 Patrick O'Brian
 Richard O'Brien
 Shane O'Brien
 Shane O'Brien (roddare)
 Shaun O'Brien
 Stephen O'Brien

 Tim O'Brien
 Tim O'Brien (författare)

 William O'Brien (1852–1928), irländsk politiker
 William Smith O'Brien (1803–1864), irländsk politiker
 Willis O'Brien

 Anne Rice
 Snow (musiker)

Irländska efternamn